Aco puede referirse a: Maravillosa

Botánica 
 En Venezuela, planta de la familia de las fabáceas, Lonchocarpus punctatus.

 Computación 
 Algoritmo Colonia de Hormigas Deportes 
 ACO, siglas del Automobile Club de l'Ouest, organizadores de las 24 Horas de Le Mans.

 Geografía 
Varios distritos peruanos
 Distrito de Aco (Concepción), en el Departamento de Junín.
 Distrito de Aco (Corongo), en el Departamento de Ancash.
 Distrito de San Miguel de Aco, también en el Departamento de Ancash.
Otros casos
 Región Metropolitana de Vale do Aço, en Brasil.

 Medicina 
 ACO, siglas de los AntiConceptivos Orales, como la píldora anticonceptiva y los anticonceptivos de emergencia
 ACO, siglas de los fármacos AntiCoagulantes Orales, como la warfarina y el acenocumarol.

 Protección medioambiental 
 ACO, siglas de los Aviones de Comunicación y Observación que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España pone en servicio en la Campaña de Incendios Forestales de verano.

 Química 
 En Química orgánica, AcO, siglas del grupo acetiloxi.

Siglas